HR или hr може да се отнася до:

 .hr – домейн за Хърватия
 Човешки ресурси